Haupt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 H. Haupt
 Joachim Haupt